Естбе () — норвезьке прізвище.

 Аріель Естбе
 Гільде Естбе

Норвезькі прізвища